Драговац може бити:

 Драговац (Пожаревац), насеље у граду Пожаревцу, Република Србија
 Драговац (Бојник), насеље у општини Бојник, Јабланички округ, Република Србија
 Драговац (Приштина), насеље у граду Приштини, Косовски округ, Република Србија
 Драговац (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ